F 802 is een naamsein in gebruik of gebruikt bij de Nederlandse marine. De volgende schepen hebben gevaren met dit naamsein:
 Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau (1943), een Nederlands fregat van de Riverklasse.
 Hr. Ms. Van Speijk (1967), een Nederlands fregat van de Van Speijkklasse.
 Hr. Ms. De Zeven Provinciën (2002), een Nederlands fregat van de De Zeven Provinciënklasse.